CEAR son las siglas de:
 Centro Especializado de Alto Rendimiento (España)
 Comisión Española de Ayuda al Refugiado ONG española